Az UD Leiria, teljes nevén União Desportiva de Leiria egy portugál labdarúgócsapat. A klubot 1966-ban alapították, jelenleg a harmadosztályban szerepel.

A csapat székhelye Leiria városa, mérkőzéseit pedig az Estádio Dr. Magalhães Pessoában játssza.

A csapat 2004-ben döntőt játszott az UEFA Intertotó-kupában, amelyet 2-0 arányban elveszített a francia LOSC Lille gárdájával szemben. 2007-ben megnyerték a sorozatot.

Története

Stadion 

A klub stadionja az Estádio Dr. Magalhães Pessoa, amelyet a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra építettek. A kontinenstornán két meccset, a Horvátország-Svájc (0–0) és a horvát-francia (2–2) találkozót rendeztek meg itt.

A létesítmény főépítésze, Tomás Taveira korábban már több stadion építésében részt vett, segédkezett Estádio Municipal de Aveiro (Beira-Mar) és az Estádio José Alvalade (Sporting) építésénél is.

A Leiria pályáján rendezték a 2006-os és a 2007-es szuperkupa-döntőt is. Előbbin a Porto és a Vitória Setúbal, 2007-ben pedig a Porto és a Sporting vívta a döntőt.

Jelenlegi keret

Statisztika

Ismertebb játékosok 

  Bilro
  Fábio Felício
  Hugo Almeida
  Luís Filipe
  Nuno Valente
  João Paulo
  Vítor Pontes
  Paulo Costinha
  Nuno Laranjeiro
  André Marques
  João Paulo Pinto
  Tiago
  Bruno Vale
  Paulo Machado
  Nuno Coelho
  Marco Airosa
  Derlei
  Helton

  Maciel
  Paulo César
  Valdomiro
  Ousseni Zongo
  Mamadou Tall
  Issouf Ouattara
  Saïdou Panandétiguiri
  Roudolphe Douala
  Serge N'Gal
  Marco Soares
  Alioune Touré
  Damien Tixier
  Michel Souamas
  Kwame Ayew
  Nii Lamptey
  Arvid Smit
  Antoni Łukasiewicz
  Modou Sougou
  Toñito

Ismertebb vezetőedzők 

  Vieira Nunes (1989–90)
  Luís Campos (1992–93)
  Manuel Cajuda (1993–94, 2002–03)
  Vitor Manuel (1994–96)
  Quinito (1996–97)
  Vitor Manuel (1997)
  Vítor Oliveira (1997–98, 2007–08)
  Mário Reis (1998–99, 2002)
  Manuel José (1999–2000)
  José Mourinho (2001–02)
  Vítor Pontes (2002, 2003–05)
  José Gomes (2005)
  Jorge Jesus (2005–06)
  Domingos Paciência (2006–07)
  Paulo Duarte (2007)
  Paulo Alves (2008)
  Manuel Fernandes (2008–09)
  Lito Vidigal

Sikerek 

 UEFA Intertotó-kupa győztese: 2007
 UEFA Intertotó-kupa ezüstérmese: 2004
 Kupadöntő: 2003
 Szuperkupa-döntős: 2003
 A másodosztály győztese: 1997-98
 A harmadosztály győztese (középső csoport): 1978-79, 1980-81

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal 
 Frente Leiria, szurkolói oldal 
 União Leiria blog 

Portugál labdarúgócsapatok
1966-ban alapított labdarúgócsapatok